Богданчук — фамилия. 

Известные носители:

 Богданчук, Евгений Михайлович (1927—2005) — Герой Социалистического Труда (1975).
 Богданчук, Иван Климентьевич (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.